Численост на населението в държавите от Европа (към 2013 г., в хил. души):

Демографски показатели

Раждаемост 
Дял на живородените в държавите от Европа, след 2000 година (средно на 1000 души):

1Частично в Азия

Смъртност 
Брой на смъртните случаи в държавите от Европа, след 2000 година (средно на 1000 души):

1Частично в Азия

Естествен прираст 
Естествен прираст на държавите в Европа, след 2000 година (средно на 1000 души):

1Частично в Азия

Прираст на населението

Изводи 
 С най-висока средна възраст е населението на Монако (45,5 г.), а най-младо е населението на Азербайджан (средно 27,6 г.);
 Най-висока раждаемост е установена за Азербайджан (17,47 ‰), а най-ниска – за Германия (8,2 ‰);
 С най-ниска средна смъртност се характеризира Албания (5,33 ‰), докато Русия и Украйна са държавите с най-висока смъртност (съответно 16,04 и 16,07 ‰);
 Най-голям брой деца на една жена във фертилна възраст се раждат в Азербайджан (2,05), докато Беларус и Чехия са държавите с най-малък среден брой деца на една жена (1,22);
 Най-дълголетно е населението на Андора (83,52 г.), докато населението на Русия е най-малка средна продължителност на живота (65,87 г.).

Вижте също 
 Население на Европа
Демографски показатели на държавите по континенти:
 Азия
 Африка
 Северна Америка и Карибски басейн
 Централна и Южна Америка
 Австралия и Океания

Източници 
 CIA – World Fact Book 

Демографски сравнения на страните